Andreas Sprenger ist der Name folgender Personen:

* Andreas Sprenger (Politiker) (1899–1968), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Andreas Sprenger (Leichtathlet), deutscher Marathonläufer